A 2006-os Roland Garros férfi versenyét a spanyol Rafael Nadal nyerte a svájci Roger Federer előtt.

Kiemeltek 

  Roger Federer, (Döntő)
  Rafael Nadal, (Bajnok)
  David Nalbandian, (elődöntő)
  Ivan Ljubičić, (elődöntő)
  Andy Roddick, (első kör)
  Nyikolaj Davigyenko, (negyeddöntő)
  Tommy Robredo, (negyedik kör)
  James Blake, (harmadik kör)
  Fernando González, (második kör)
  Gastón Gaudio, (negyedik kör)
  Radek Štěpánek, (harmadik kör)
  Mario Ančić, (negyeddöntő)
  Nicolas Kiefer, (harmadik kör)
  Lleyton Hewitt, (negyedik kör)
  David Ferrer, (harmadik kör)
  Jarkko Nieminen, (első kör)

<li>  Robby Ginepri, (első kör)
<li>  Thomas Johansson, (első kör)
<li>  Márkosz Pagdatísz, (második kör)
<li>  Tomáš Berdych, (negyedik kör)
<li>  Sebastien Grosjean, (második kör)
<li>  Dominik Hrbatý, (harmadik kör)
<li>  Tommy Haas, (harmadik kör)
<li>  Juan Carlos Ferrero, (harmadik kör)
<li>  Gaël Monfils, (negyedik kör)
<li>  Jose Acasuso, (második kör)
<li>  Olivier Rochus, (harmadik kör)
<li>  Fernando Verdasco, (második kör)
<li>  Paul-Henri Mathieu, (harmadik kör)
<li>  Carlos Moyà, (harmadik kör)
<li>  Dmitrij Turszunov, (harmadik kör)
<li>  Nicolás Massú, (harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Felső ág

Alsó ág

További információk 

F1